Schneestern steht für:
 Schneestern, auch Schneekristall oder Eiskristall, siehe Schnee #Kristallbildung
 (Arosa) Schneestern, vormalige Auszeichnung auf dem Arosa Humor-Festival, siehe Arosa Humor-Festival #Arosa Humorfüller